Andy Moor – chitarrista britannico, membro dei The Ex
 Andy Moor – musicista e disc jockey britannico